Jamie Murray e Martina Hingis eram os defensores do título, mas Hingis se aposentou ao fim de 2017 e não disputou o torneio. Murray jogou ao lado de Victoria Azarenka.

Alexander Peya e Nicole Melichar foram campeões ao derrotar Murray e Azarenka na final.

Cabeças de chave

  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowski (Terceira rodada)
  Bruno Soares /  Ekaterina Makarova (Quartas-de-final, desistência)
  Ivan Dodig /  Latisha Chan (Quartas-de-final) 
  Jean-Julien Rojer /  Demi Schuurs (Quartas-de-final)
  Nikola Mektić /  Chan Hao-ching (Terceira rodada) 
  Édouard Roger-Vasselin /  Andrea Sestini Hlaváčková (Terceira rodada)
  Robert Farah /  Anna-Lena Grönefeld (Segunda rodada)
  Rajeev Ram /  Andreja Klepač (Segunda rodada)

<ol start=9>
  Michael Venus /  Katarina Srebotnik (Semifinais)
  Juan Sebastian Cabal /  Abigail Spears (Quartas-de-final)
  Alexander Peya /  Nicole Melichar (Campeões)
  Matwé Middelkoop /  Johanna Larsson (Terceira rodada)
  Max Mirnyi /  Kveta Peschke (Segunda rodada)
  Ben McLachlan /  Eri Hozumi (Terceira rodada)
  Marcelo Demoliner /  María José Martínez Sánchez (Segunda rodada)
  Henri Kontinen /  Heather Watson (Terceira rodada)

Chave

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Metade Inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chave de duplas mistas

D
Torneio de Wimbledon - Duplas mistas